Rudnitzki ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Rudnitzki (* 1970), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Publizistin
 Franz Rudnitzki (1883–1972), deutscher Politiker (USPD, SPD)
 Siehe auch

 Rudnicki
 Rudnytsky
 Rudnytzky
 Rudnyzkyj
 Rudnyzka